Ibáñez, Ibañez oder Ibanez ist der Familienname folgender Personen:

 Abayubá Ibáñez, uruguayischer Fußballspieler

 Carmen Ibáñez (* 1959), chilenische Journalistin und Politikerin
 Carlos Ibáñez del Campo (1877–1960), chilenischer Offizier und Politiker, Präsident 1927 bis 1931
 Eduardo Ibáñez y García de Velasco (* 1927), spanischer Diplomat
 Francisco Roberto Ibañez (1940–2017), argentinischer Romanist
 Dionisio García Ibáñez (* 1945), kubanischer Geistlicher, Erzbischof von Santiago de Cuba

 Ignacio Francisco Ibanez (* 1964), spanischer Fußballspieler
 Javier Ibáñez (* 1996), bulgarischer Boxer
 Jesús Esteban Catalá Ibáñez (* 1949), spanischer Geistlicher, Bischof von Málaga
 Jorge Ibáñez (1969–2014), argentinischer Modedesigner
 Joseph Ibanez (1927–2009), französischer Fußballspieler und -trainer
 Juan Carlos Ibáñez (1969–2015), argentinischer Fußballspieler

 Luz del Carmen Ibáñez Carranza (* 1955), peruanische Juristin
 Nicolás Ibáñez (* 1994), argentinischer Fußballspieler 
 Osmar Ibáñez (* 1988), spanischer Fußballspieler
 Pablo Ibáñez (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Pablo Andrés Ibáñez (* 1998), salvadorianischer Hürdenläufer
 Paco Ibáñez (* 1934), spanischer Sänger
 Raphaël Ibañez (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler
 Ricardo Samper Ibáñez (1881–1938), spanischer Politiker
 Roger Ibañez (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Salvador Ibáñez (1854–1920), spanischer Gitarrenbauer
 Santiago Ibáñez Nacher (* 1972), spanischer Basketballspieler
 Sixto Ibañez (* 1909), argentinischer Geher
 Suleika Ibáñez (1930–2013), uruguayische Schriftstellerin
 Teófilo Ibáñez (1907–1986), argentinischer Tangosänger und -komponist
 Tarcisio Pusma Ibáñez (* 1967), peruanischer Geistlicher, Weihbischof in Trujillo
 Vicente Blasco Ibáñez (1867–1928), spanischer Schriftsteller
 Walter Ibáñez (* 1984), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Villa Ibáñez, Stadt in der Provinz San Juan, Argentinien